Existuje více sakrálních staveb v České republice a v zahraničí pojmenovaných  Kostel Zmrtvýchvstání Páně nebo Kostel Zmrtvýchvstání:
 Kostel Zmrtvýchvstání Páně (Český Těšín): je kostel lutersko-evangelické církve z let 2010–2011, vzniklý adaptací bývalého hřbitovního (předpohřebního) domu židovské obce z roku 1928, ve městě Český Těšín, okres Karviná, Moravskoslezský kraj.
 Kostel Zmrtvýchvstání (Hof): je kostel německé evangelicko-luteránské církevní komunity z let 1928–1929, ve městě Hof, Bavorsko, Německo.
 Kostel Zmrtvýchvstání (Velká Ves): je novorenesanční kostel z let 1902–1903 ve Velké Vsi (část města Broumov), okres Náchod, Královéhradecký kraj.

možná hledáte také 
 Katedrála Zmrtvýchvstání a svatého Tomáše v Zámostí: katedrála ve městě Zámostí (polsky Zamość), Lublinské vojvodství, Polsko.

Rozcestníky - místopisné jméno